Koil o Kol, ciutat de l'Índia, origen de la moderna Aligarh
 Tahsil de Koil, tahsil del districte d'Aligarh amb uns 800 km², format pels blocs de Dhanipur, Lodha i Akrabad.